Sales and Operation Planning
 Służba Ochrony Powstania powst. 1941
 Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
 Sequential Ordering Problem
 Staropolski Okręg Przemysłowy
 Straż Ochrony Przyrody
 Służba Ochrony Państwa